Иерусалимская (Кудская) епархия Иерусалимского патриархата Армянской Апостольской церкви () — упразднённая епархия католикоса Армянской Апостольской церкви в составе Иерусалимского патриархата.

История 
В 1911 году в юрисдикцию Иерусалимской епархии входили территории Кудского и Ливанского санджаков Османской империи.

По данным на 1911 год количество верующих данной епархии Армянской Апостольской церкви — 3.000, а количество церквей - 10, а также последователей Армянской Католической церкви на территории данной епархии - 200 человек.

См. также 
 Список епархий Армянской Апостольской церкви
 Список армянских храмов Турции
 Магакия Орманян

Примечания 

Упразднённые епархии Армянской Апостольской церкви